Анато́лий Васи́льевич Ма́монтов (7 апреля 1937 — 23 апреля 2019) — советский и российский музыкальный деятель, художественный руководитель и главный дирижёр ансамбля песни и танца «Италмас», Народный артист РСФСР (1980), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1975).

Биография 
Родился 7 апреля 1937 года в селе Каменное Завьяловского района Удмуртской АССР в крестьянской семье.

В 1950 году в возрасте 13 лет поступил в Ижевское музыкальное училище. За год пошёл программу 7 классов, хорошо овладев игрой на пианино, и сбежал из училища в родную деревню. После 3 лет работы пастухом вернулся в училище, окончил его и поступил на дирижёрское отделение Казанской консерватории (класс А. Абдуллина), которую окончил в 1960 году.

Вернувшись в Ижевск, 2 года работал хормейстером ансамбля «Италмас», после чего был назначен его художественным руководителем. Работал в этой должности более 50 лет. Являлся автором многих музыкальных произведений и сценических постановок. Коллектив под его руководством неоднократно побеждал на всероссийских, всесоюзных и международных конкурсах, участвовал в престижных фестивалях «Московские звезды», «Русская зима», «Белорусская осень», «Киевская весна». Его имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России». С 2015 года являлся Почётным художественным руководителем Государственного Академического Ансамбля песни и танца Удмуртской Республики «Италмас».

Скончался 23 апреля 2019 года в Ижевске.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств УАССР (1964)
 Орден Трудового Красного Знамени (1971)
 Народный артист УАССР (1972)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1 апреля 1975 года) — за заслуги в области советского музыкального искусства
 Народный артист РСФСР (21 ноября 1980 года) — за заслуги в области советского музыкального искусства
 Почётный гражданин Ижевска (1989)
 Почётный гражданин Завьяловского района Удмуртии
 Почётный гражданин Удмуртской Республики
 Государственная премия УАССР в области культуры (1969)
 Медаль «За вклад в наследие народов России»
 Медаль «К 1000-летию первого упоминания города Пскова»

Семья 
Жена, двое сыновей.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Персоналии:Удмуртия
Почётные граждане Ижевска
Выпускники Казанской консерватории
Лауреаты государственной премии Удмуртской Республики